Rizet peut désigner :
 Dominique Rizet (1959-), journaliste français ;
 Georges Rizet (1914-2005), généticien français.